Eqalugalik bezeichnet:
 Eqalugalik (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Eqalugalik (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalugalik (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland